Raipur – miasto w Indiach, stolica stanu Chhattisgarh, położone na wyżynie Dekan
 Raipur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttarakhand
 Raipur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Gandaki w dystrykcie Tanahu
 Raipur – dystrykt w Indiach w stanie Chhattisgarh
 Raipur – wieś w Pendżabie w Pakistanie

Zobacz też 
 Rajpur